Fodor Gyula (1871–1942) építész
 Fodor Gyula (1890–1948) zenekritikus, zenei író, szerkesztő
 Fodor Gyula (1901–1975) politikus, szakszervezeti vezető
 Fodor Gyula Novobátzky Károly-díjas fizikus